«Вокру́г све́та за во́семьдесят дне́й» (), автопробег на ретро-автомобилях. Был проведён в 2000 году. Организатором выступила «Ассоциация классического ралли» (), Великобритания.

Структура автопробега 
«Ассоциация классического ралли» организовала сразу три автопробега: «Вокруг света за 80 дней» (), «Лондон-Пекин» () и «Лондон-Стамбул» (), которые стартовали одновременно. Все участники были поделены на три глобальные группы — согласно поданым заявкам на участие: участники пробега «Вокруг света за 80 дней», участники пробега «Лондон-Пекин» и участники пробега «Лондон-Стамбул». Внутри глобальных групп все участники делились на несколько классов уже в рамках конкретного пробега, а именно: класс «Винтажные автомобили» (разработанные до 1940 года); класс «Исторические автомобили» (разработанные в период с 1941 по 1958 годы); класс «Исторические спортивные автомобили» (разработанные в период с 1941 по 1958 годы); класс «Классические автомобили» (разработанные в период с 1959 по 1966 годы); класс «Классические спортивные автомобили» (разработанные в период с 1959 по 1966 годы).
Нумерация экипажей была последовательной для всех трёх автопробегов.

Общий старт всем трём пробегам был дан на Тауэрском мосту в Лондоне 1 мая 2000 года.

Маршрут 
Экипажи, которые участвовали в главном автопробеге «Вокруг света за 80 дней», должны были проехать следующие населённые пункты:

Продолжение:

Из Пекина морем до Аляски (Анкоридж):

Из Ньюарка морем до Марокко (Маракеш) — см. 1-ю схему.

Примечание. Участники пробегов «Лондон-Стамбул» и «Лондон-Пекин» могли прекратить своё движение соответственно в Стамбуле и в Пекине, но, по желанию, они могли продолжить своё движение в рамках глобального автопробега «Вокруг света за 80 дней».

Автопробег «Вокруг света за 80 дней» 

На участие в данном автопробеге были заявлены следующие экипажи:

Класс 1: «Вокруг света» — Винтажные автомобили (разработанные до 1940 года): 
 Экипаж № 2: Билл Борхарт Ларсон  / Терри Максон  на автомобиле Rolls-Royce Silver Ghost, 7428 см3 (1913 года выпуска);
 Экипаж № 12: Крис Данкли  / Ян Данкли  на автомобиле Bentley Open Tourer, 3587 см3 (1935 года выпуска);
 Экипаж № 14: Кристофер Клеридж-Уэр  / Стивен Морли-Хэм  на автомобиле Lagonda M45, 4453 см3 (1934 года выпуска);
 Экипаж № 15: Уильям Белфо  / Кэролин Белфо  на автомобиле Talbot AV 105, 2969 см3 (1933 года выпуска);
 Экипаж № 16: Хельмут Карбе  / Дональд Севарт  на автомобиле Bentley Speed Six, 6500 см3 (1929 года выпуска);
 Экипаж № 17: Франческо Чириминна  / Стелиос Вартоломеос  на автомобиле Fiat Millecento Cabrio, 1098 см3 (1948 года выпуска);
 Экипаж № 18: Ричард Ньюман  / Уенди Бравар  на автомобиле Citroen 2CV, 602 см3 (1952 года выпуска);
 Экипаж № 20: Уильям Секрест  / Келли Секрест  на автомобиле Chrysler Airflow, 4997 см3 (1935 года выпуска);
 Экипаж № 22: Реймонд Карр  / Дэвид Даббс  на автомобиле Ford V8 Convertible, 4000 см3 (1939 года выпуска);
 Экипаж № 23: Леннокс Макнили  / Джеймс Уолтерс  на автомобиле Packard Touring Sedan, 5300 см3 (1938 года выпуска);
 Экипаж № 27: Джанет Чишолм  / Майкл Софаер  на автомобиле Chevrolet 102 Coupe, 3500 см3 (1940 года выпуска);
 Экипаж № 28: Ричард Ингхем  / Джуди Ингхем  на автомобиле Bentley MX Park Ward, 4250 см3 (1939 года выпуска);
 Экипаж № 32: Игорь Колодочко  / Роберт Мур  на автомобиле Cadillac 62 Coupe, 5670 см3 (1940 года выпуска);
 Экипаж № 34: Франсуа Шерваз  / Ширин Азари  на автомобиле Citroen 11B Traction Avant, 1911 см3 (1953 года выпуска).

Класс 2: «Вокруг света» — Исторические автомобили (разработанные в период с 1941 по 1958 годы):
 Экипаж № 31: Пэт Брукс  / Мэри Брукс  на автомобиле Buick Model 59 Woody Wagon, 4066 см3 (1949 года выпуска);
 Экипаж № 37: Поль Бессад  / Мишель Маньи  / Мари Лоран на автомобиле Pontiac Chieftain Torpedo 6, 3910 см3 (1942 года выпуска);
 Экипаж № 38: Хавьер Бьюмартин  / Филипп Роша  на автомобиле Studebaker Commander Skyline, 3800 см3 (1953 года выпуска);
 Экипаж № 40: Джозеф Капристано  / Хосе Пиментел  на автомобиле Bentley R-Type, 4566 см3 (1953 года выпуска);
 Экипаж № 41: Томас Хайс  / Майкл Гринвуд  на автомобиле Chevrolet 210 Sedan, 4400 см3 (1955 года выпуска);
 Экипаж № 42: Карл Буш  / Семи Буш  / Кая Буш  на автомобиле Mercedes-Benz 190 Ponton, 1897 см3 (1956 года выпуска);
 Экипаж № 50: Филиппа Маклохлан  / Кристин Джонс  на автомобиле Rover 80, 2286 см3 (1960 года выпуска);
 Экипаж № 58: Дэвид Хьюджс  / Тони Синклер  на автомобиле Rover 80 Saloon, 2286 см3 (1960 года выпуска);
 Экипаж № 76: Кевин Клеменс  / Марк Ринкел  на автомобиле Mercedes-Benz 220S Ponton, 2195 см3 (1959 года выпуска);

Класс 3: «Вокруг света» — Исторические спортивные автомобили (разработанные в период с 1941 по 1958 годы):
 Экипаж № 52: Дэвид Лейнг  / Мэри Лейнг  на автомобиле Aston Martin DB2 Coupe, 2580 см3 (1952 года выпуска);
 Экипаж № 53: Доминикус Миус  / Джоанна Миус-Йонкерс  на автомобиле Jaguar XK 140 Coupe, 3442 см3 (1955 года выпуска);
 Экипаж № 54: Барри Уайер  / Рональд Бронс  на автомобиле Aston Martin DB2/4 Mk1, 2922 см3 (1954 года выпуска);
 Экипаж № 81: Хан ле Ноубл  / Йоуп ван Кестерен  на автомобиле Porsche 356C Coupe, 1582 см3 (1964 года выпуска);
 Экипаж № 84: Жан Стейнхаузер  / Поль Стейнхаузер  на автомобиле 1964 Porsche 356 T5 Coupe, 1582 см3 (1964 года выпуска).

Класс 4: «Вокруг света» Классические автомобили (разработанные в период с 1959 по 1966 годы): 
 Экипаж № 63: Ив Моро  / Арлетт Моро  на автомобиле Peugeot 404 Berline Coupe, 1618 см3 (1965 года выпуска);
 Экипаж № 67: Ричард Тейлор  / Дэйв Пирс  на автомобиле Saab 96, 1996 см3 (1968 года выпуска);
 Экипаж № 68: Брайан Рэтиган  / Терри Джексон  на автомобиле Mercedes-Benz 220SE Coupe, 2195 см3 (1963 года выпуска);
 Экипаж № 78: Томас Ноор  / Мария Бувье-Ноор  на автомобиле Mercedes-Benz 250 SE Cabrio, 2496 см3 (1966 года выпуска);
 Экипаж № 80: Роберт Фентенер ван Влиссенген / Марио Ван вен Бройк ) на автомобиле Alfa Romeo Giulia TI, 1590 см3 (1964 года выпуска);
 Экипаж № 89: Фредди Жилис  / Джанет Жилис  на автомобиле Hillman Hunter, 1725 см3 (1968 года выпуска);

Класс 5: «Вокруг света» — Классические спортивные автомобили (разработанные в период с 1959 по 1966 годы):
 Экипаж № 75: Роберто Чьёди  / Мария Рита Дегли Эспости  на автомобиле Lancia Flavia Coupe, 1800 см3 (1964 года выпуска);
 Экипаж № 77: Ральф Джонс  / Дороти Джонс  на автомобиле Aston Martin DB4, 3670 см3 (1961 года выпуска);
 Экипаж № 79: Рик Дайк-Прайс  / Стюарт Оньетт  на автомобиле Austin Healey 3000 MkI, 2912 см3 (1959 года выпуска);
 Экипаж № 83: Питер Хант  / Энн Хант  на автомобиле Austin Healey 3000 MkII, 2912 см3 (1962 года выпуска);
 Экипаж № 85: Питер Халл  / Эдриан Нэш  на автомобиле Facel Vega 6, 2912 см3 (1964 года выпуска);
 Экипаж № 88: Пол Рольф  / Джоанна Рольф  на автомобиле Mercedes-Benz 230SL, 2281 см3 (1964 года выпуска);
 Экипаж № 90: Клод Пикассо  / Сильвия Вотье  на автомобиле Mercedes-Benz 230SL Pagoda, 2281см3 (1964 года выпуска);
 Экипаж № 91: Найджел Бродерик  / Паула Бродерик  на автомобиле Mercedes-Benz 250SL, 2496 см3 (1967 года выпуска);
 Экипаж № 99: Эдмунд Холфелд  / Морис Миттон  на автомобиле Ford Mustang, 5200 см3 (1965 года выпуска);

Автопробег «Лондон-Пекин» 

Данный автопробег был раллийным — участники пробега соревновались на время прохождения всей трассы от Лондона до Пекина.

На участие в данном автопробеге были заявлены следующие экипажи:

Класс 6: «Пекин» — Винтажные автомобили (разработанные до 1940 года):
 Экипаж № 1: Ричард Сили  / Джеральд Майклмо на автомобиле Locomobile Type 48, 7000 см3 (1912 года выпуска);
 Экипаж № 4: Ричард Уиллс  / Марк Вишневски  / Джаннета Уиллс  на автомобиле Rolls-Royce Silver Ghost, 7428 см3 (1914 года выпуска);
 Экипаж № 5: Чарльз Клептц  / Роберт О’Хара  на автомобиле Marmon Model 78 Sedan, 2180 см3 (1928 года выпуска);
 Экипаж № 7: Питер Ноубл  / Сью Ноубл  на автомобиле Lanchester 40HP Tourer, 6000 см3 (1925 года выпуска);
 Экипаж № 8: Дональд Сандерс  / Роджер Кути  на автомобиле Packard 903 Convertible, 6297 см3 (1932 года выпуска);
 Экипаж № 10 Джоанс Уолленкамп  / Фоппе Д’Хан  на автомобиле Bentley Speed Model, 3000 см3 (1925 года выпуска);
 Экипаж № 11: Марк де Ферранти  / Сандра де Ферранти  на автомобиле Rolls-Royce Phantom III, 6757 см3 (1936 года выпуска);
 Экипаж № 20: Уильям Секрест  / Келли Секрест  на автомобиле Chrysler Airflow, 4997 см3 (1935 года выпуска);
 Экипаж № 29: Ричард Браун  / Элизабет Браун  на автомобиле Bentley MX Park Ward, 4250 см3 (1939 года выпуска);
 Экипаж № 36: Клаус Фон Дейлен  / Крис Фон Дейлен  на автомобиле Daimler DB18 Consort, 2522 см3 (1952 года выпуска);

Класс 7: «Пекин» — Исторические автомобили (разработанные в период с 1941 по 1958 годы): 
 Экипаж № 19: Алистер Инглис  / Роберт Инглис  на автомобиле Peugeot 203 Commerciale, 1468 см3 (1954 года выпуска);
 Экипаж № 35: Хеннинг Ульрих  / Клеменс Сучоки  на автомобиле Mercedes-Benz 190D, 1988 см3 (1960 года выпуска);
 Экипаж № 39: Жерар Бессон  / Мари-Одиль Бессон  на автомобиле Renault Fregate Grand Pavoi, 2141 см3 (1957 года выпуска);
 Экипаж № 43: Виктор Томас  / Хью Мерридж  на автомобиле Morris Minor Saloon, 1098 см3 (1958 года выпуска);
 Экипаж № 47: Крис Денхэм  / Рон Бенделл  на автомобиле Alvis Grey Lady, 3000 см3 (1954 года выпуска);
 Экипаж № 48: Эдвин Сюрбье  / Беверли Сюрбье  на автомобиле Mercedes-Benz 220S Ponton Cabrio, 2195 см3 (1959 года выпуска);
 Экипаж № 55: Том Харрис  / Валери Харрис  на автомобиле Jaguar XK140 Coupe, 3442 см3 (1955 года выпуска);
 Экипаж № 59: Даниэль Спадини  / Эрик Мулле  на автомобиле Jaguar MK1 Saloon, 3442 см3 (1959 года выпуска);
 Экипаж № 101: Патрик Брэннан  / Иниго Эдсберг  / Тара Ли  на автомобиле Mercedes-Benz 190SL, 1988 см3 (1959 года выпуска);

Класс 8: «Пекин» — Классические автомобили (разработанные в период с 1959 по 1966 годы):
 Экипаж № 26: Абдул Азиз Эль Аккад  / Марьям Эль Аккад  / Джонатан Прайор  на автомобиле Rover P5, 3500 см3 (1965 года выпуска);
 Экипаж № 56: Андерс Вульф  / Ингер Вульф  на автомобиле Volvo PV544S, 1850 см3 (1964 года выпуска);
 Экипаж № 60: Дэфид Моффатт  / Брюс Томасон  на автомобиле Bentley S2 Saloon, 6250 см3 (1961 года выпуска);
 Экипаж № 64: Бернар Легран  / Жан-Филипп Зальцманн  на автомобиле Mercedes-Benz 190, 1897 см3 (1965 года выпуска);
 Экипаж № 65: Жан-Поль Лотеллье  / Мари-Франсуаза Лотеллье  на автомобиле Peugeot 404 Berline, 1618 см3 (1962 года выпуска);
 Экипаж № 69: Кендзи Исида  / Такацу Аоки  на автомобиле Datsun 410 Saloon, 1595 см3 (1965 года выпуска);
 Экипаж № 72: Джон Муди  / Томас Метью  на автомобиле Mercedes-Benz 220SEB, 2195 см3 (1964 года выпуска);
 Экипаж № 74 Рикардо Фокс  / Сильвия Калдервуд  на автомобиле Mercedes-Benz 220 SE, 2195 см3 (1965 года выпуска);
 Экипаж № 95: Питер Хопвуд  / Йан Родс  на автомобиле Jaguar S-Type, 3442 см3 (1968 года выпуска);

Класс 9: «Пекин» — Классические спортивные автомобили (разработанные в период с 1959 по 1966 годы): 
 Экипаж № 25: Пьер-Анри Мауль  / Жак Мауль  на автомобиле Morgan +4, 2200 см3 (1967 года выпуска);
 Экипаж № 71: Дэвид Джонс  / Майфанви Джонс  на автомобиле Jaguar XK150 S, 3781 см3 (1961 года выпуска);
 Экипаж № 87: Дэвид Стонли  / Дэннис Помфрет  на автомобиле Austin Healey 3000 MkIII, 2912 см3 (1966 года выпуска);
 Экипаж № 92: Марк Тревес  / Дэнис Лангер  на автомобиле MGB GT, 1798 см3 (1965 года выпуска);
 Экипаж № 97: Андреас Хоби  / Юрг Штурзенегге  на автомобиле Ford Mustang, 4261 см3 (1966 года выпуска);

Класс 10: «Пекин» — Исторические полноприводные (4WD) автомобили: 
 Экипаж № 44: Ханс Рейнхард  / Анник Рейнхард-Куильен  на автомобиле Willys Overland Station Wagon, 2150 см3 (1949 года выпуска);
 Экипаж № 93: Чарльз Холт  / Эдам Уильямс  / Питер Бейти  на автомобиле International Scout 80, 2491 см3 (1968 года выпуска);

Финиш состоялся 08 июня 2000 года.

Результаты автопробега «Лондон-Пекин» («Исторические автомобили» и «Классические автомобили») 
Результаты автопробега следующие:

Результаты автопробега «Лондон-Пекин» («Винтажные автомобили»)

Автопробег «Лондон-Стамбул» 

На участие в данном автопробеге были заявлены следующие экипажи:

Класс 11: «Стамбул» — Винтажные автомобили (разработанные до 1940 года): 
 Экипаж № 3: Джон Браун  / Джон Эльгар  на автомобиле Ford T Sedan, 3000см3 (1914 года выпуска);
 Экипаж № 9: Йенс Пило  / Анн Пило  на автомобиле Rolls-Royce Phantom II, 7668 см3(1933 года выпуска);
 Экипаж № 33: Стивен Харман  / Стивен Харман (младший)  на автомобиле MG TD Sports,1250 см3 (1952 года выпуска);

Класс 12: «Стамбул» — Классические автомобили (разработанные в период с 1941 по 1968 годы): 
 Экипаж № 49: Ики Курган  / Аврил Курган  на автомобиле Bentley S1 Continental, 4887 см3 (1957 года выпуска);
 Экипаж № 61: Роберт Перкинс  / Брайан Гэдд  на автомобиле Rolls-Royce Park Ward, 6230 см3 (1966 года выпуска);
 Экипаж № 62: Майкл Джозеф  / Рон Страссер  на автомобиле Bentley Continental S2, 6230 см3 (1961 года выпуска);
 Экипаж № 66: Френк Гамп  / Стивен Уитмен  на автомобиле Mercedes-Benz 220SE, 2195 см3 (1959 года выпуска);
 Экипаж № 70: Генри Козловски  / Мелоди Ревилль  на автомобиле Austin Mini Cooper, 998 см3 (1968 года выпуска);
 Экипаж № 82: Михаэль Веденаур  / (-) на автомобиле Mercedes-Benz 220S, 2195 см3 (1963 года выпуска);
 Экипаж № 86: Ральф Куисторф  / Ханс Уочсмит  на автомобиле Mercedes-Benz 250SE, 2800 см3 (1967 года выпуска);
 Экипаж № 96: Майкл Макроберт  / Лола Макроберт  на автомобиле Bentley T-Series, 6750 см3 (1972 года выпуска);
 Экипаж № 102: Ханнс Вирт  / Урсула Шмитт  на автомобиле Jaguar MkIX, 3781 см3 (1960 года выпуска).

Класс 14: «Стамбул» — Классические спортивные автомобили (разработанные в период с 1941 по 1968 годы): 
 Экипаж № 45: Йан Пирс  / Джон Хеффер  на автомобиле Triumph TR2 ex Le Mans, 1991 см3 (1955 года выпуска);
 Экипаж № 46: Дэвид Спурлинг  / Патрисия Спурлинг  на автомобиле Morgan +4 Sports, 1991 см3 (1953 года выпуска);
 Экипаж № 51: Ирвин Лейдлоу  / Маршалл Бейли  на автомобиле AC Ace Bristol, 1991 см3 (1957 года выпуска);
 Экипаж № 57: Роберт Филлмор  / Джон Филлмор  на автомобиле Jaguar XK140 Sports, 3400 см3 (1955 года выпуска);
 Экипаж № 73: Конор Макгали  / Деррен Уолкер  на автомобиле Porsche 356B, 1582 см3 (1961 года выпуска);
 Экипаж № 94: Гевин Шеппард  / Валери Мичан  на автомобиле Lotus Elan S4DHC, 1598 см3 (1968 года выпуска);
 Экипаж № 98: Эдриан Поуп  / Джулиан Реддихью  на автомобиле Aston Martin DB6, 3995 см3 (1966 года выпуска);
 Экипаж № 100: Эндри Пауэлл  / Элкин Пайэним  на автомобиле Facel Vega 6, 2912 см3 (1964 года выпуска).

Интересные факты 
На автомобиле Mercedes-Benz 230 SL Pagoda (экипаж № 90) в автопробеге «Вокруг света за 80 дней» принял участие журналист и дизайнер Клод Пикассо, сын известного испанского художника Пабло Пикассо.

Организаторы 

На момент проведения автопробегов (в 2000 году) «Ассоциация классического ралли» располагалась по адресу: Ashbrook Mews, Westbrook Street, Blewbury, Didcot, Oxon в Англии. Президентом был сэр Стерлинг Мосс (), известный гонщик, а председателем Филип Янг (), журналист и организатор ралли. Казначеем ассоциации являлся Хайди Винтерборн ().
Они выступали спонсорами многих автогонок и авторалли, например ежегодной , автопробега , который проводился в 1997 году (в празднование 90-й годовщины гонки «Пекин-Париж» 1907 года) и стал первой (за 20 лет) автогонкой, которая прошла через территорию Ирана.
Филип Янг является организатором исторического ралли «Классический марафон Пирелли» (), которое состоялось в 1988 году. На этом ралли выступили такие гонщики, как Стерлинг Мосс (), Падди Хопкирк (), Тимо Мякинен (), Бобби Ансер (), Джон Буффум () и другие.
«Ассоциация классического ралли» организовала «Марафон классических машин» в Южной Африке и Японии.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
  Сайт экипажа № 17
  Сайт экипажа № 48
  Сайт экипажа № 75
  Сайт экипажа № 83
  Сайт экипажа № 83
  Сайт экипажа № 101
  Краткий дневник одной из команд-участниц

Автоспорт
2000 год в автоспорте
Ралли-рейды
События 1 мая
Автопробеги